David Powell  (1883-1925) – attore teatrale e cinematografico scozzese che lavorò nel cinema muto USA
David Powell  (1942) – ex giocatore di rugby inglese
David Powell  (1944) – ex calciatore gallese
David Powell  (1991) – giocatore di tennistavolo australiano